Broken Bow kan syfta på:

 Broken Bow, Nebraska
 Broken Bow, Oklahoma
 Broken Bow Records